een Brits raceteam dat actief was tot 1994, zie Team Lotus (1958-1994)
 een Maleisisch Formule 1-team dat actief was in 2010 en 2011, zie Team Lotus (2010-2011)
 een Brits Formule 1-team dat actief was in de Formule 1 tussen 2012 en 2015, zie Lotus F1 Team
 een Frans GP2 en GP3 team dat voorheen Lotus heette, zie ART Grand Prix